Miejscowości w USA:
 Gladwin – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
Gminy w USA:
 Gladwin (ang. Gladwin Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gladwin (ang. Gladwin County) – w stanie Michigan